Ариа:

 Ариа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Ариа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.